Barabás István (1855–1936)  tanító, iskolaigazgató, tűzoltóparancsnok.
 Barabás István (1908–1980) állatorvos, az Állategészségügyi szolgálat újjászervezője; az Állami Gazdaságok Országos Központjának vezető főállatorvosa.
 Barabás István (1914–2007) erdélyi magyar festőművész